Gorajowice – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Jasło.
 Gorajowice – dzielnica Jasła